Isobryales är en ordning av bladmossor. Isobryales ingår i klassen egentliga bladmossor, divisionen bladmossor och riket växter. Enligt Catalogue of Life omfattar ordningen Isobryales 118 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Egentliga bladmossor
Isobryales